«Каменяр» — украинское издательство.
 (2428) Каменяр — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C и входит в состав семейства Веритас.